Nidecki ist der Familienname folgender Personen:

Andrzej Patrycy Nidecki (1522–1587), polnischer Humanist, Philologe, Verleger, königlicher Sekretär und Bischof
Tomasz Napoleon Nidecki (1807–1852), polnischer Komponist